Пасо Азиватл има више значења:

 Пасо Азиватл (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Азиватл (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику